Panic room; een beveiligde kamer in een woonhuis als vluchtgelegenheid
Panic Room (film), een film uit 2002 met als onderwerp de Panic room
Panic Room (band), een muziekgroep uit Wales